Fleur de yeux est le quatrième album studio de Têtes Raides sorti en 1993.

Titres

Notes et références

Liens externes 

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 1993